Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Oberon, d'après le personnage créé par Shakespeare :
 le , un brick-sloop de 16 canons lancé en 1805 ;
 le , un sloop à roues à aubes de classe Antelope lancé en 1847 ;
 le , un navire garde-côtes, a été nommé brièvement Oberon en 1888 ;
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1926 ;
 le , un sous-marin de classe Oberon lancé en 1959.

Oberon